Нол — деревня в Ирландии, в графстве Фингал, провинция Ленстер.
 Лон Нол (1913—1985) — камбоджийский политический деятель.

См. также 
 Ноль